«Юньон Спортив Монтальбанез» () или «Монтобан» — французский регбийный клуб, выступающий во втором дивизионе национального первенства, Про Д2. В 2007—2010 годах коллектив играл в высшей лиге. Команда представляет город Монтобан департамента Тарн и Гаронна (регион Юг — Пиренеи). В 1967 году «Монтобан» стал чемпионом Франции. Дважды (в 2001 и 2006 годах) регбисты становились победителями во втором дивизионе.

24 мая 2014 года команда вновь завоевала право играть на профессиональном уровне, победив в полуфинальном матче Федераль 1 соперников из «Лилля» (35:12). В финале турнира южане обыграли «Масси» (18:14).

Состав 
Сезон 2019/20. Жирным выделены игроки, заигранные за национальные сборные.

Тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбийные клубы Франции